

Architettura
Volta, tipo di copertura architettonica
Volta a botte
Volta a crociera
Volta a lunetta
Volta a padiglione
Volta a schifo
Volta a vela
Chiave di volta
Volta a creste e vele

Edifici storici 
Liceo classico e scientifico Alessandro Volta – istituto scolastico di Como
Collegio arcivescovile Alessandro Volta – scuola di Lecco

Elettronica 
 Volt – unità di misura del potenziale e della differenza di potenziale elettrico
 Effetto Volta – fenomeno elettrochimico su conduttori metallici
 Elettroforo di Volta, generatore elettrostatico
 Pila di Volta – generatore statico di energia elettrica

Geografia

Africa 
 Alto Volta – nome assunto dal 1960 al 1984 dal Burkina Faso
 Volta – fiume dell'Africa occidentale
Volta – lago artificiale del Ghana
 Volta Nero – fiume dell'Africa occidentale
 Regione del Volta – regione del Ghana

Brasile 
 Volta Grande – comune dello stato del Minas Gerais
 Volta Redonda– città dello Stato di Rio de Janeiro

Italia 
 Volta Mantovana – comune della provincia di Mantova
 Volta Scirocco – diga mobile a valle del fiume Reno
 Camnago Volta – frazione del comune di Como
 San Pietro in Volta – località del comune di Venezia

Stati Uniti d'America 
 Volta – census-designated place della Contea di Merced, California

Musica 
 Volta – album della cantante Björk
The Mars Volta – gruppo musicale multietnico statunitense

Persone 
 Alessandro Volta – fisico e inventore italiano
 Giovanni Volta – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Volta – calciatore italiano
 Luigi Volta – astronomo italiano
 Massimo Volta – calciatore italiano
 Ornella Volta – musicologa, saggista e traduttrice italiana
 Pablo Volta – fotografo italiano

Sport 
 Volta – figura dell'equitazione
 Volta Ciclista a Catalunya (Giro di Catalogna) – corsa ciclistica a tappe 
 Volta a la Comunitat Valenciana – corsa ciclistica a tappe
 Pallavolo Volta – società pallavolistica femminile di Volta Mantovana

Altro 
 Volta – danza del Rinascimento
 Volta – stazione della metropolitana di Brescia
 Volta – cacciatorpediniere della Marine nationale appartenente alla classe Mogador
 8208 Volta – asteroide del sistema solare
 Gagliardis dalla Volta – casata italiana